Kombinace písmen V a K může znamenat:

 visual kei – zkratka pro japonské umělecké hudební hnutí
 volejbalový klub
 veslařský klub
 VKontakte – mezinárodní sociální síť
 
 SPZ chorvatského města Vinkovci

složené názvy
 VK 1602 Leopard – německý tank z doby 2. světové války
 Klimov VK-1 – sovětský letecký motor